Вена 1949 — шахматный турнир, посвященный памяти австрийского шахматиста К. Шлехтера (1874—1918).

В турнире участвовали 14 шахматистов. Помимо австрийцев, в соревновании принимали участие представители Чехословакии, Югославии, Италии и Венгрии.

Перед последним туром шансы на победу в турнире сохраняли 6 шахматистов. В результате С. Пуц и Я. Фолтыс на пол-очка опередили группу преследователей (в последнем туре Пуцу удалось выиграть у Й. Платта и лишить его шансов на 1-е место).

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Шлехтера

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1949 год в шахматах